Гайдай Сергій Вікторович ( 1976) — український геоеколог, кандидат географічних наук, асистент кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Гайдай Сергій Володимирович ( 1975) — голова Луганської обласної державної адміністрації.
 Гайдай Сергій Миколайович ( 1965) — український політтехнолог, фахівець із маркетингу та реклами, виборчих і політичних технологій. Засновник агенції GAIDAYCOM.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок